Los Robles kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Los Robles, Argentina, ort, La Rioja,

Mexiko 

 Los Robles, Jesús María, ort, 
 Los Robles, Tapalpa, ort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar